Corsinai – abitanti di Corsini Bianchi
Corsinai – abitanti di Corsini Neri